Грэм, Гэри — имя и фамилия: Грэм, Гэри (род. 1950) — американский актёр.
  (1945—2019) — канадский органист, дирижёр и музыкальный педагог.
  (род. 1969) — американский модельер.
 Грэм, Гэри (род. 1992) — шотландский регбист.